Kalvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalvtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kalvtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kalvtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (0,4 ha)
Kalvtjärnet, sjö i Eda kommun,  (14 ha)
Kalvtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (4,85 ha)
Kalvtjärnarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Kalvtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kalvtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665981-143435), sjö i Ludvika kommun, 
Kalvtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667247-141746), sjö i Ludvika kommun, 
Kalvtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682766-134815), sjö i Älvdalens kommun,  (7,53 ha)
Kalvtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682767-134816), sjö i Älvdalens kommun, 
Kalvtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Kalvtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Västra Kalvtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Östra Kalvtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Kalvtjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Kalvtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707056-134529), sjö i Åre kommun, 
Kalvtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707731-136850), sjö i Åre kommun, 
Kalvtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Stor-Kalvtjärn, sjö i Bräcke kommun,  (14,1 ha)
Kalvtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Kalvtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Kalvtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kalvtjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,19 ha)
Kalvtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Kalvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712460-167145), sjö i Vindelns kommun, 
Kalvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716419-169010), sjö i Vindelns kommun,  (23 ha)
Kalvtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 717978-147533), sjö i Dorotea kommun,  (16,8 ha)
Kalvtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 718062-147503), sjö i Dorotea kommun,  (16,3 ha)
Kalvtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718678-160960), sjö i Lycksele kommun, 
Kalvtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718728-160968), sjö i Lycksele kommun,  (6,59 ha)
Kalvtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (24,6 ha)
Kalvtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3,1 ha)
Kalvtjärnen (Malå socken, Lappland, 724663-162652), sjö i Malå kommun,  (6,54 ha)
Kalvtjärnen (Malå socken, Lappland, 725748-163742), sjö i Malå kommun,  (31,7 ha)

Se även
 Kalvtjärnarna (naturreservat) – ett naturreservat i Dorotea kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn